Delzons est un patronyme porté notamment par :

 Alexis Joseph Delzons (1775-1812), militaire français ;
 Amédée Delzons (1808-1891), homme politique français ;
 Antoine Delzons (1743-1816), magistrat et un homme politique français.

Homonymie de patronyme